Требине означает: 

 Требине —  город в Боснии и Герцеговине, Республика Сербская
 Требине —  община в Республике Сербской, Босния и Герцеговина
 Требине —  регион в Республике Сербской, Босния и Герцеговина

См. также 

 Требинье — одно из названий Травунии, исторической области на Балканах.

Примечания